Le groupe de la Gauche républicaine () est un groupe parlementaire espagnol constitué au Sénat, chambre haute des Cortes Generales.

Historique

Constitution 
Le groupe parlementaire de la Gauche républicaine est un groupe parlementaire très récent, créé pour la première fois le  pour la  législature. Il est alors composé de huit sénateurs élus lors des élections générales du 20 décembre 2015. Le groupe a pu être créé grâce au prêt de deux sénateurs d'un autre parti de manière à atteindre le seuil minimal. Le groupe est reconduit pour la  législature et se compose à sa création de douze membres.

Effectifs

Porte-parole

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Groupe de la Gauche républicaine au Congrès des députés
 Groupe parlementaire
 Gauche républicaine de Catalogne

Liens externes 
 Site du Congrès des députés et site du Sénat espagnol

Senat